Ronzano può indicare:
Eremo di Ronzano, un convento nei pressi di Bologna. Accoglie gruppi o singoli per ritiri. Lì ha sede la Associazione culturale " Amici di Ronzano".
Ronzano, una frazione del comune di Sobrio nel Canton Ticino (Svizzera)
Ronzano, una frazione del comune di Calestano in provincia di Parma
Ronzano, una frazione del comune di Cortona in provincia di Arezzo
Ronzano, una frazione del comune di Castel Castagna in provincia di Teramo